Juzuru Hanjú (, Hanjú Juzuru; * 7. prosince 1994, Sendai, Japonsko) je japonský krasobruslař závodící v mužské sólové kategorii.

Je juniorským mistrem světa z roku 2010, ve stejném roce vyhrál finále GP juniorů. Je držitelem bronzové medaile z MS 2012, vítězem ISU Finále GP 2013. V roce 2014 vyhrál Zimní olympijské hry a získal zlato na domácím MS. Vyhrál Finále GP v r. 2014 a byl stříbrným medailistou na MS 2015. Na Finále GP 2016 získal zlato a překonal jak svůj osobní, tak světový rekord. Na MS 2016 skončil na 2. místě. Dále je mistrem světa v roce 2017 a jako druhý v historii obhájil zlatou olympijskou medaili. Je považován za nejlepšího krasobruslaře v historii. 26.12 2021 jako první muž skočil v soutěži čtverného Axela.

Přehled výsledků

2008–současnost

2004–2008

Reference

Externí odkazy 
 
 

Narození v roce 1994
Žijící lidé
Japonští krasobruslaři
Japonští olympijští vítězové
Muži
Narození 7. prosince
Olympijští vítězové v krasobruslení
Absolventi Univerzity Waseda
Narození v prefektuře Mijagi